Асиат Ивановна Наниева (; 18 января 1940 года, село Цир, Юго-Осетинская автономная область, Грузинская ССР) — юго-осетинская детская писательница, публицист и переводчик. Член Союза писателей Осетии и Союза писателей Южной Осетии. Заслуженный работник культуры Южной Осетии. Лауреат литературной премии имени Нафи Джусойты (Южная Осетия).

Биография 
Родилась в 1940 году в крестьянской семье в селе Цир, Юго-Осетинская автономная область. Окончила начальную школу в родном селе, потом обучалась в средней школе селе Заккор Ленингорского района. Участвовала в деятельности школьного литературного кружка. Будучи школьницей, опубликовала свои первые публицистические очерки в газете «Молодой сталинец». Среднее образование получила в 1958 году. После смерти отца-фронтовика помогала своей матери вести домашнее хозяйство.

С 1959 по 1961 года — заведующая библиотекой в родном селе. В 1963 году переехала в Цхинвал. В этом же году поступила на заочное отделение экономического отделения Тбилисского университета, который была вынуждена оставить по семейным обстоятельствам.
В 1964 году издала свой первый рассказ «Сæрвæты» (На пастбище) в литературном журнале «Фидиуæг». С 1966 года — корректор в редакции газеты «Советон Ирыстон» (Советская Осетия) в Цхинвале. Одновременно обучалась на заочном отделении технологического факультета Московского полиграфического института. С 1969 года работала выпускающим редактором, техническим редактором, заведующим производством в книжном издательстве «Ирыстон» в Цхинвале. С 2002 года трудилась редактором отдела прозы в журнале «Фидиуæг».

Написаал несколько десятков детских книг. В 1974 году издала сборник детских рассказов «Ацæмæзы кафт» (Танец Ацамаза). В 2013 году выпустила сборник «Æнахуыр уазæг» (Незванный гость), состоящий из семи рассказов, описывающих реальные события грузино-южноосетинской войны.

Занималась также переводами различных отечественных и зарубежных писателей. Перевела на осетинский язык рассказ «Бистро» Гайто Газданова и повесть «Чёрная жемчужина» Георгия Тедеева.

В 2016 году удостоена премии имени Нафи Джусойты.

Жена юго-осетинского писателя Герсана Кодалаева.

 Основные сочинения
 Ацæмæзы кафт, сборник рассказов, Цхинвал, 1974
 Ӕмкъай: уацу, Цхинвал, 1979
 Сидзæр, Цхинвал, 1982
 Ӕгомыг, Цхинвал, 1991
 Удхортæ, Владикавказ, 1999
 Дыууæ гæлæбуйы, Владикавказ, 2002
 Ӕнахуыр уазæг, Владикавказ, 2013

Примечания

Литература 
 Бибоева И. Г., Казиты М. Р., Писатели Осетии, библиографический справочник, Владикавказ, Ир, 2015, стр. 455, ISBN 978-5-7534-1499-01

Ссылки 
 Тамара Котолова, Женщина — писательница, женщина — мать
 Двадцати четырёх часов в сутках достаточно для осуществления намеченного, — Асиат Наниева, Аланияинформ
 Рада Дзагоева, Асиат Наниева: «Сегодня в литературе, как и в науке, к сожалению, нет новых имен. И в такой ситуации, говоря прямо, народ дичает…»

Писатели Южной Осетии